2 miejscowości w Polsce: 
 Oleśnik – wieś w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Bełchatów 
 Oleśnik – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Błędów
 oleśnik – rodzaj roślin